Smithies ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Smithies (1912–2002), britischer Mathematiker
 Oliver Smithies (1925–2017), US-amerikanischer Genetiker und Nobelpreisträger